Kürsteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Kürsteiner (1862–1922), Schweizer Bauingenieur
 Peter Kürsteiner (* 1968), deutscher Autor und Innovationstrainer